Вольф Бірман (*1936) — німецький бард, один з найвідоміших дисидентів в НДР.
 Людвіг Бірман, Лю́двіг Франц Бенеди́кт Бі́рман (1907—1986) — німецький астроном.
 Бірман Ілля Борисович (*1984) — російський дизайнер.
 Бірман Степан Павлович, Іштван (Степан Павлович) Бірман (1891—1937) — угорський соціаліст.

 Елізабет Бірман (Лука) (1909 — ?) — румунська революціонерка єврейського походження, учасниця румунської комуністичного руху.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища